Espetones puede referirse a:
 El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
 El nombre común de la planta Erodium malacoides.
 El nombre común de la planta '''Geranium molle.